

Cinema 
Fame (Hunger) – film del 1966 diretto da Henning Carlsen
Hunger – cortometraggio d'animazione del 1974 diretto da Peter Foldes
Miriam si sveglia a mezzanotte (The Hunger) – film del 1983 diretto da Tony Scott
Hunger – film del 2001 diretto da Maria Giese
Hunger – film del 2008 diretto da Steve McQueen
Hunger – film del 2009 diretto da Steven Hentges

Letteratura 
Fame (Hunger) – romanzo del 1890 di Knut Hamsun
The Hunger – romanzo di Whitley Streiber del 1981, da cui è tratto il film Miriam si sveglia a mezzanotte

Musica 
Hunger – gruppo musicale rock statunitense
Hunger – gruppo musicale statunitense, attivo negli anni sessanta
The Hunger – album di Michael Bolton del 1987
The Hunger – album dei Seven Day Jesus del 1996
 The Hunger – singolo dei The Distillers del 2004, dall'album Coral Fang
Hunger – singolo di Molly Pettersson Hammar del 2016
Hunger – singolo dei Florence and the Machine del 2018

Televisiva 
The Hunger – serie televisiva

Altro 
Hunger – personaggio della Marvel Comics
Hunger – miniserie a fumetti
Herbert Hunger – studioso austriaco
Sophie Hunger – cantautrice svizzera